Франклин Шей Уигем-младший (; ) — американский актёр, наиболее известный благодаря роли Илая Томпсона в сериале «Подпольная империя».

Биография 
Шей Уигем родился в 1969 году в семье адвоката Фрэнка и школьной библиотекарши Бет. Он учился в колледже в Тайлере (штат Техас), а после — в Университете штата Нью-Йорк Перчейз-колледж. В течение трёх лет Уигем был актёром и художественным руководителем театральной труппы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Перчейз-колледжа
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США